Penguin is het Engelse woord voor de pinguïn. Het kan tevens verwijzen naar:
Penguin Books, een Britse uitgeverij, voornamelijk bekend van zijn paperbacks
Penguin (Batman), een fictieve schurk, een aartsvijand van Batman
Penguin (Tasmanië), een dorp op het Australische eiland Tasmanië
Penguin (raket), een antischeepsraket
Penguin (album), een album van Fleetwood Mac
Penguin (hulpkruiser), een Duitse hulpkruiser tijdens de Tweede Wereldoorlog
Pittsburgh Penguins, een Amerikaanse ijshockeyclub
Penguin (Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha), een eiland voor de kust van Gough (Tristan da Cunha, Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha)